Ooi (schaap)
Een oud woord voor een nat terrein nabij een rivier: zie ooibos